Morpheus – personaggio dei film Matrix
 Morpheus – software del 2006
 Morpheus – progetto della NASA (2010-2014)
 Morpheus – grattacielo di Macao
 Morpheus – videogioco del 1987 per Commodore 64
 Morpheus – videogioco del 1998 per Windows e Mac OS
 Morpheus – composizione del 1918 di Rebecca Clarke
 Morpheus – album del 1989 dei Delerium